Carrer Nou de Figueres
 Carrer Nou (Perafort)
 Carrer Nou de la Pobla de Carivenys
 Carrer Nou (Sant Llorenç Savall)